Harrington kan syfta på

Geografi

Australien 

 Harrington (ort i Australien), New South Wales, Greater Taree,

Kanada 

 Harrington (kommun), Québec, Laurentides,

Storbritannien 

 Harrington, Northamptonshire, ort i England, 
 Harrington, Lincolnshire, 
 Harrington, Cumbria, ort i Workington, Allerdale, England,

USA 

 Farmington, Delaware, ort, Kent County, 
 Harrington, Maine, Washington County, 
 Harrington, Washington, Lincoln County,

Personer 
 James Harrington (1611–1677), engelsk politisk teoretiker